Ulrico II di Carniola – (anche Ulrich, Odalric, Oudalricus, Udalrich, ... – 1112) – margravio d'Istria dal 1098 fino al 1107 circa e di Carniola dal 1098 alla morte. Fu anche conte di Weimar dal 1067
 Ulrico II di Württemberg – conte del Württemberg dal 1265 al 1279
 Ulrico II della Frisia orientale (1605-1648) – conte della Frisia orientale dal 1628 alla morte
 Ulrico II di Hanau (1288-1346) – signore di Hanau
 Antonio Ulrico II (Antonio Ulrico di Brunswick-Wolfenbüttel, 1633-1714)– nobile, scrittore e poeta tedesco, Duca di Brunswick-Lüneburg 
 Cristiano Ulrico II di Württemberg-Wilhelminenort (1691-1734) – generale e duca prussiano. 
 Ulrico II di Treven o di Treffen (... – 1182) – patriarca cattolico tedesco, Patriarca di Aquileia dal 1161 al 1181
 Ulrico II di Appiano – conte del XII secolo